Димарі Пулбег (англ - Poolbeg Chimneys) важко не помітити вивчаючи лінію горизонту Дубліна. Хоча димарі більше не використовуються, вони є залишками ключового етапу в історії електрики, опалення та освітлення міста Дублін, перехід з вугілля на нафту та газ.

Станція, де розташовані димарі, займає площу близько 80 акрів в гирлі річки Ліффі, значна частина території була відвойована у моря. Тонкі димоходи мають елегантно звужений профіль і пофарбовані в характерні червоні та білі смуги, які мають на меті зробити їх помітними для літаків, що пролітають.

Розміри 
Два червоно-білих близнюки побудовані в 1969 і 1977 роках. Димохід A має висоту 207,48 м із шириною основи 13,8 м і шириною зверху 4,8 м, а його близнюк трохи вище: на 207,8 м у висоту та 15,6 м завширшки внизу. і шириною вгорі 6,7 метра. 

Вони були побудовані за допомогою системи, яка називається ковзаюча форма: була зроблена кругла форма, в яку заливали бетон; як тільки бетон висох, форму переміщали вгору і заповнювали бетоном. Таким чином, безшовна серія концентричних бетонних кілець була укладена, утворюючи димохід.

Залізобетонні димоходи спеціально сконструйовані на оптимальній висоті, не менше ніж у два з половиною висоті котельні, щоб уникнути втягування димових газів до турбулентності навколо будівлі та забезпечення мінімальної концентрації забруднення на рівні землі в районі міста. 

Використання їх було зупинено в 2010 році. І с тих пір продовжується обговорення щодо подальшої долі Poolbeg Chimneys.

Димові труби
Електростанції Ірландії
Споруди, збудовані у XX столітті
Архітектура Дубліна